Grünes Buch bezeichnet:
 Grünes Buch (IRA), ein Handbuch der IRA
 Das Grüne Buch, Schrift des libyschen Revolutionsführers Muammar al-Gaddafi
 Woordenlijst Nederlandse Taal (het Groene Boekje ‚das grüne Büchlein‘), ein niederländisches Wörterbuch
 eine Anleitung, die Kirchengemeinden beim Umwelt-Zertifikat Der Grüne Gockel begleitet

Siehe auch:
 Grünbuch, ein Buch, das als Diskussionspapier zu einem bestimmten Thema dient, siehe Grünbuch (Europäische Kommission)
 Green Book, englisch für „Grünes Buch“